Шахолово — топоним в России.

 Шахолово — деревня Волоколамского городского округа Московской области
 Шахолово — упразднённая деревня в Максатихинском районе Тверской области.